Jackie Robinson (jugador de beisbol) (1919–1972), jugador de beisbol estatunidenc i primer jugador afroamericà de la Major League Baseball de l'era moderna
 Jackie Robinson (jugador de bàsquet de 1927), jugador de bàsquet estatunidenc en els Jocs Olímpics de 1948
 Jackie Robinson (jugador de bàsquet de 1955), jugador de bàsquet estatunidenc i home de negocis
 Jackie Robinson (futbolista) (1917–1972), futbolista anglès que va jugar al Sheffield Wednesday i al Sunderland
 Jackie Robinson (músic), cantant jamaicà i vocalista de The Pioneers
 Jackie Robinson (minisèrie), minisèrie de televisió documental de 2016, dirigida per Ken Burns
 The Jackie Robinson Story, pel·lícula estatunidenca de 1950 dirigida per Alfred E. Green

Vegeu també 
 Jack Robinson
 John Robinson